Ма́ча — село Мачинского сельсовета Тамалинского района Пензенской области.

География 
Село расположено на северо-востоке Тамалинского района, в 7 км от центра сельсовета деревни Санниковка. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 25 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село образовано графом Петром Федоровичем Апраксиным во II половине XVIII века. Название села предположительно произошло от имени мордвина Мачи, Мачаки, занимавшегося в этих местах лесным пчеловодством.

В 1790 году обозначена как деревня Петровская. Затем имела разные названия: деревня Петровская, Петровка, Мача, Мачинская, Карпушкины Хутора.

В 1780 году — в Сердобском уезде Саратовской губернии, показана за графиней Елизаветой Кирилловной Апраксиной, перед 1861 годом — за графом Г. А. Кушелевым-Безбородко.

В 1877 году в Голяевской волости Сердобского уезда, после 1917 года — волостной центр Чембарского уезда.

С 1967 по 2010 годы — центр Мачинского сельсовета Тамалинского района. Согласно Закону Пензенской области № 1947-ЗПО от 10 сентября 2010 года центр Мачинского сельского совета Тамалинского района перенесён в деревню Санниковка. В 1902 году построена церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери, в 1911 году образовано земское начальное училище. В 50-х годах XX века — центральная усадьба колхоза имени К. Е. Ворошилова.

Численность населения

Улицы 
 Колхозная;
 Овражная;
 Прудная;
 Садовая.

Инфраструктура 
В селе имеются: начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, филиал Сбербанка России.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 
 Мача на карте Пензенской области
 Мача Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района